Blå bandet kan avse:
En utmärkelse av högsta rang, med grund i att de förnämsta riddarordnarna i regel har blå band (exempelvis svenska Serafimerorden, danska Elefantorden och brittiska Strumpebandsorden)
Blåbandsrörelsen
Blå bandet används som awareness ribbon för flera olika saker:
kampanjer för arbete mot och forskning om prostatacancer, se Prostatacancerförbundet, avsnitt Blå bandet och Cancerfonden, avsnitt Mustaschkampen, 
yttrandefrihet på Internet,
mot ETA:s terrorism i Spanien,
tidningen Blå Bandet,
båttävlingen Atlantens blå band,
båttävlingen Sveriges blå band,
"Sveriges blå band" är också ett smeknamn för Göta kanal ,
Le Cordon Bleu (franska för Blå Bandet), en kedja av skolor som lär ut fransk matlagning, eller
en utmärkelse inom riddarorden Helgeandsorden.
 Havspaddlarnas Blå Band (HBB)

Se även
Blå Band, svenskt varumärke för soppor och såser
Blåbandad dykare
Blåbandad jungfruslända
Schnitzel cordon bleu

Källor